Профессиональная Футбольная Группа «А» 2009/2010 () — 86-й чемпионат Болгарии по футболу с момента его основания.

Участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Ссылки 
 Официальный сайт

2009/2010
Болгария
Болгария
Спорт в Болгарии в 2009 году
Спорт в Болгарии в 2010 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2009/2010